Собирательное имя для двух горных систем в Словакии:

 Велька Фатра, горы в Словакии
 Мала Фатра, горы в Словакии